Ойратские известия () — наименования различных периодических изданий на калмыцком языке.

 Ойратские известия (газета) — первая в истории газета на калмыцком языке, издаваемая калмыцким просветителем Номто Очировым в 1917—1918 гг.;
 Ойратские известия (журнал) — первый в истории литературно-художественный и общественно-публицистический журнал на калмыцком языке, издаваемый в 1922 году.